Le sigle APP peut faire référence à :

 Agence pour la protection des programmes, association française ;
 Asia Pulp & Paper, entreprise indonésienne spécialisée dans l'abattage de bois ;
 Amyloid precursor protein (en français, protéine précurseur de l'amyloïde) ;
 Alan Parsons Project, groupe anglais des années 1970/1980 ;
 Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (en français, Partenariat Asie-Pacifique sur le développement propre et le climat) ;
 Association de la presse présidentielle : association regroupant des journalistes accrédités à l'Élysée ;
 Postnikov APT/APP, un fusil d'assaut conçu par le Soviétique I. K. Postnikov en 1985 ;
 Algerian Process & Piping, une entreprise algérienne ;
 Africa Panel Progress, un comité, né après la réunion des pays du G8 de Gleneagles, ayant pour vocation de surveiller les attributions d'allocations ;
  ;
 App, film néerlandais de Bobby Boermans sorti en 2013 ;

Pédagogie-formation 
 Analyse des pratiques professionnelles, une méthode de formation ou de perfectionnement fondée sur l'analyse d'expériences professionnelles ;
 Apprentissage par problèmes ou apprentissage par résolution de problèmes ;
 Ateliers de pédagogie personnalisée, selon la liste des sigles relatifs à la formation continue en France, un label pédagogique porté par des organismes de formation.

Informatique 
 Atom Publishing Protocol, un protocole de gestion de ressources Web ;
 Une application informatique, mobile ou non. L'abréviation s'ėcrit alors en minuscules : une app.